

Nom commun 
 Rondeau en poésie est un poème à forme fixe de huit, treize ou vingt vers de longueur variable. C'est également une forme musicale vocale consistant en la mise en musique d'un rondeau poétique, employée durant le Moyen Âge et le début de la Renaissance.
 Rondo (appelé Rondeau durant la période baroque) est une forme musicale instrumentale contenant un refrain et des épisodes contrastants (ABACA).
 Rondeau en danse est une danse traditionnelle de Gascogne ou de Belgique.
 Rondeau en cuisine est une marmite volumineuse.
 Rondeau est un jeu de quilles de table français au .

Patronyme 

 Benjamin Rondeau (1983-), un rameur français, médaillé aux Jeux olympiques ;
 Daniel Rondeau (1948-), un écrivain, romancier, journaliste, éditeur et diplomate français ;
 Gaëtan Rondeau (1873-1971), un homme politique français ;
 Gérard Rondeau (1953-2016), un photographe français ;
 Gilbert Rondeau (1928-1994), un industriel et homme politique québécois ;
 Jean Rondeau (1946-1985), un pilote et constructeur d'automobiles français ;
 Jean Rondeau (1991-), un claveciniste français ;
 José Rondeau (1775-1844), un militaire et homme politique argentin et uruguayen ;
 Léon-Frédéric Rondeau (1793-1857), un homme politique français ;
 Pierre Rondeau (1987-), professeur d'économie français, spécialiste de l'économie du sport et de l'économie du football ;
 Romain Rondeau, un acteur français.

Géographie 

 Rondeau, un lieu-dit à Grenoble qui a donné son nom à l'échangeur du Rondeau ;
 Rondeau-Bord du lac, un quartier d'Aix-les-Bains (Savoie) ;
 Rondeau, un quartier de la commune de Carouge dans le canton de Genève en Suisse.

Homonymie de toponyme